Мухинский район — административно-территориальная единица в составе Кировской области РСФСР, существовавшая в 1944—1955 годах. Административный центр — село Мухино.

История 
Район образован в 1944 году из части Зуевского и Богородского районов.

Упразднен 30 сентября 1955 года с передачей территории в состав Зуевского района.

Административное деление 
В 1950 году в состав района входило 16 сельсоветов и 193 населённых пункта:

Примечания 

Упразднённые районы Кировской области